Adam Varadi – calciatore ceco
 Béla Váradi – calciatore ungherese
 Benedek Váradi – cestista ungherese
 János Váradi – ex pugile ungherese
 József Váradi – manager ungherese